Barbalho é um sobrenome lusófono. Pode se referir a:
Barbalho (Salvador) - um tradicional bairro do centro de Salvador.
Jader Barbalho - um político e empresário brasileiro.
Agostinho Barbalho Bezerra - um sertanista brasileiro, que foi governador do Rio de Janeiro entre 1660 e 1661.
Luís Barbalho Bezerra - um político do Brasil Colônia.
Elcione Barbalho - uma política e pedagoga brasileira.
Helder Barbalho - um político brasileiro.

Desambiguação